Atong peut désigner :
 plusieurs localités du Cameroun, dont Atong (Endom), Atong (Widikum).
 l'atong, une langue des Grassfields.